«Песни пьющих» или «Под сильным ангелом» () — польско-венгерский фильм-драма 2014 года, режиссёра Войцеха Смажовского. Снят по полуавтобиографической повести Ежи Пильха.

Съемки проходили в 2013 году в Бжеско и Новом-Сонче. Мировая премьера состоялась 17 января 2014 года..

 Сюжет 
Фильм рассказывает историю писателя Ежи, страдающего алкоголизмом. Картина изобилует сценами алкогольной деградации личности и человека, а также алкогольной философией.

 В ролях 
 Роберт Венцкевич — Ежи Юлия Киёвская — Она Адам Воронович — Он Аркадиуш Якубик — «Террорист» Мариан Дзендзель — «Король Сахара»''

Примечания

Ссылки 

Фильмы Польши 2014 года
Фильмы Венгрии 2014 года
Фильмы-драмы Польши
Фильмы-драмы Венгрии
Фильмы на польском языке
Фильмы Войцеха Смажовского